Bičovka je český rodový název pro několik druhů užovkovitých hadů:
 Ahaetulla Link, 1807
 Ahaetulla mycterizans (Linnaeus, 1758) – bičovka zelená
 Ahaetulla nasuta (Lacépède, 1789) – bičovka nosatá
 Ahaetulla prasina (Boie, 1827) – bičovka stromová
 Oxybelis Wagler, 1830
 Oxybelis aeneus (Wagler, 1824) – bičovka americká (bičovka měděná)
 Oxybelis fulgidus (Daudin, 1803) – bičovka zelená